Marc Juni Brut (en llatí Marcus Junius Brutus) va ser un jurista romà. A jutjar pel seu prenom i per l'època en què va viure probablement era fill de Marc Juni Brut (cònsol), cònsol l'any 178 aC. Formava part de la gens Júnia, de la branca dels Brut, que eren d'origen plebeu.

Sext Pomponi diu que va ser un dels tres fundadors del ius civile (dret civil), junt amb Publi Muci Escevola i Marc Manili. Pel que diu Pomponi, es pot deduir que va arribar a ser pretor però mai no va ser cònsol. Va deixar tres llibres sobre dret civil. Ciceró el censura, per haver publicat els noms de persones que li havien consultat algun cas "com si el nom de les persones tingués res a veure amb la llei". I també pel mateix motiu Ciceró censura a Cató, Brutus és reconegut sovint com una gran autoritat en interpretació del dret recollit dels escrits dels autors clàssics sobre la matèria.

La nota de Pomponi diu:

Referències 

Juristes romans
Gens Júnia
Pretors
Jutges europeus